«Невинные дикари» () — фильм 1960 года совместного производства Великобритании, Италии и Франции, снятый по новелле «Вершина мира» швейцарского писателя .

Николас Рэй адаптировал сценарий к современным реалиям. Съемки сцен на открытом воздухе проходили в канадской Арктике, сцен в закрытых помещениях — в британской студии «» и римской «Чинечитта». Фильм был представлен на Каннском кинофестивале 1960 года.

Сюжет 
Инуит Инук убивает священника, который отвергает традиционный эскимосский ритуал гостеприимства — предложение еды и компанию жены хозяина дома. Инук скрывается от полиции, пытающейся арестовать его, однако при этом спасает жизнь одного из полицейских. Теперь страж порядка должен решить, что важнее: закон или благодарность за спасение.

В фильме показаны кадры выживания в экстремальных условиях арктической пустыни, а также поднимается проблема борьбы за сохранение традиционного образа жизни эскимосов.

Критика 
Евгений Арчер написал обзор в «The New York Times» после выхода фильма: «Качество фильмов, которое сделало Николаса Рэя одним из самых ценных режиссеров за пределами Америки и, при этом, оставляет его весьма непопулярным и малоизвестным дома, можно отчётливо рассмотреть на примере „Невинных дикарей“». Описывая картину как «горькую драму», Арчер заметил, что «Рэй выражает моральный конфликт в серии довольно неоднозначных, провокационных сцен», и приходит к выводу, что эта «странная тревожная драма наверняка оставит часть зрителей возмущёнными, но мало кого равнодушными.»

The Mighty Quinn 
Считается, что Боб Дилан написал песню «Quinn the Eskimo (Mighty Quinn)» под впечатлением от игры Энтони Куинна в этом фильме.

Примечания 

Фильмы Николаса Рэя
Фильмы 1960 года
Фильмы Франции 1960 года
Фильмы Италии 1960 года
Фильмы на английском языке
Фильмы о Канаде
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы Великобритании 1960 года